Chisholm – szkockie nazwisko i nazwa klanu.
Miejscowości w USA:
 Chisholm – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Chisholm – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis

Miejscowości w Kanadzie:
 Chisholm w Ontario